Mike Stone – ex-chitarrista dei Queensrÿche
 Mike Stone – hockeista su ghiaccio statunitense
 Mike Stone – radiofonista statunitense
 Mike Stone – produttore e ingegnere musicale britannico
 Mike Stone – artista marziale, coreografo di combattimenti e stuntman statunitense